Брамби́лла () — итальянская фамилия.

Известные носители
 Брамбилла, Витторио (1937—2001) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1, брат Эрнесто Брамбиллы.
 Брамбилла, Джанлука (род. 1987) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1807—1875) — оперная певица, дочь Паоло Брамбиллы, супруга певца .
 Брамбилла, Диего (род. 1969) — итальянский дзюдоист.
 Брамбилла, Мариетта (1807—1875) — оперная певица (контральто), дочь Паоло Брамбиллы.
 Брамбилла, Мария — настоящие имя и фамилия балерины Софии Фуоко (1830—1916).
 Брамбилла, Марко (род. 1970) — американский художник и режиссёр итальянского происхождения.
 Брамбилла, Массимо (род. 1973) — футболист, выступавший за клубы «Монца» и «Парма».
 Брамбилла, Микела Виттория (род. 1967) — итальянская предпринимательница и политик.
  (1787—1838) — композитор, все пять его дочерей стали оперными певицами.
  (1813—1895) — оперная певица (сопрано), дочь Паоло Брамбиллы.
  (1845—1921) — оперная певица, племянница Терезы Брамбилла, супруга композитора Амилькаре Понкьелли.
 Брамбилла, Эрнесто (1934—2020) — пилот Формулы-1, брат Витторио Брамбиллы.

Другое
 (640) Брамбилла — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу G.

См. также 
 Брамби
 Брамбиз